I. Sándor moldvai fejedelem (1400–1432)
II. Sándor moldvai fejedelem (1429–1455)